

Astronomia
 337380 Lenormand – asteroide della fascia principale

Persone
 François-Nicolas Lenormand – diplomatico francese
 Henri-René Lenormand – drammaturgo francese
 Marie Adélaide Lenormand – scrittrice ed esoterista francese
 Pierre Alexandre Lenormand de Bretteville – militare francese